Modrzejowice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew nad rzeką Modrzewianką
 Modrzejowice – osada w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew nad rzeką Modrzewianką
 Modrzejowice – dawna gromada

Zobacz też 
 Modrzejowice-Kolonia